Pigoscelide  – Nome comune del Pygoscelis papua detto anche pinguino Papua o pinguino becco rosso (Famiglia Spheniscidae).
Pigoscelide  – Nome con cui si identifica l'intero genere Pygoscelis.